(1933—2004) — австралийский компьютерщик и физик, разработчик принципа Сообщение минимальной длины.
 Кристофер У. Уоллес (род. 1947) — американский телеведущий и политический обозреватель, ведущий программы Fox News Sunday на Fox Broadcasting Company с 2003 года.
  (род. 1982) — бывший вокалист и фронтмен американской поп-рок-группы .